«Призрачный удар» () — биографический фильм режиссёра Роберта Таунсенда о Сонни Листоне с Вингом Рэймсом в главной роли. Премьера состоялась в 2009 году. В фильме также играют Стейси Дэш, Николас Туртурро, Алан Ван Спрэнг, Дэвид Провэл и Бриджитт Уилсон.

Сюжет 
Драматическая история о жизни главного героя — профессионального боксера по имени Чарльз «Сони» Листон. Он стал чемпионом мира среди соперников тяжелого веса. Чарльз был нокаутирован «призрачным ударом» знаменитого по всему миру боксера Мохаммеда Али. Это произошло всего лишь на второй минуте начавшегося первого раунда матча-реванша.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Призрачный удар» на сайте Internet Movie Database

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии Канады
Фильмы о боксе
Фильмы-биографии США